

Жабічин — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Жабічин — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства